Die hier aufgeführten Flüsse in Rheinland-Pfalz fließen zumindest teilweise durch das Land Rheinland-Pfalz oder an dessen Grenze. Alle münden sie direkt oder indirekt in den Rhein, in dessen Einzugsgebiet das ganze Land liegt. Die Liste enthält Fließgewässer mit einer Gesamtlänge ab zehn Kilometern, die ganz oder auch nur zum Teil in Rheinland-Pfalz fließen.

Zusätzlich wurden – mit farblicher Hervorhebung wie hier –
kurze Fließgewässer aufgenommen, die selbst Zuflüsse von über zehn Kilometer Länge haben,
und auch
landesfremde Flüsse, die aber Zuflüsse aus Rheinland-Pfalz aufnehmen.

Die Seen in Rheinland-Pfalz sind in einer eigenen Liste zusammengefasst.

Systematik 
Um nicht nur eine einfache Aufzählung, sondern eine möglichst übersichtliche Darstellung der Gewässerhierarchie zu erreichen, sind die Gewässer den Rheinabschnitten Oberrhein, Mittelrhein und Niederrhein zugeordnet. Die drei Tabellen haben die folgenden Spalten:
Gewässername
GKZ die Fließgewässerkennzahl
Zulauf von die Mündungsseite, mit Blick abwärts vom aufnehmenden Fluss aus gesehen
Länge Gesamtlänge, in der Regel mitsamt allenfalls anders bezeichneten Flussabschnitten auf dem Hauptstrang (Oberläufe, Mündungsabschnitte usw.)
davon in Rheinland-Pfalz Anteil der Gesamtlänge, der im Land oder an dessen Außengrenze verläuft
Einzugsgebiet gesamte Fläche, die der jeweilige Fluss entwässert
davon in Rheinland-Pfalz Teilfläche des Einzugsgebietes im Land
Bemerkung Hinweise auf andersnamige Oberläufe, Entstehung durch Abzweigungen von anderen Flüssen usw.

Alle Nebenflüsse sind nach ihrem Mündungsort am aufnehmenden Gewässer flussabwärts geordnet, also von dessen Ursprung zu dessen Mündung. Nach Umsortierung der Tabelle kann diese Ordnung durch Neusortierung nach der GKZ wiederhergestellt werden.

Nach ihrer Ordnung sind die Nebenflüsse 2. und 3. Ordnung im Flusssystem eingerückt, das folgendermaßen aufgebaut ist:

  1. Ordnung: nur der Rhein, der aber selbst in den Tabellen nicht vermerkt ist
  2. Ordnung: Flüsse, die unmittelbar in den Rhein münden
  – 3. Ordnung: Flüsse, die in Flüsse 2. Ordnung münden
  – – 4. Ordnung: Flüsse, die in Flüsse 3. Ordnung münden

Einzugsgebiet des Rheins in Rheinland-Pfalz

Oberrhein

Mittelrhein

Niederrhein

Weblinks 

 
Rheinland-Pfalz